Alexander Peya e Bruno Soares erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno da Fabio Fognini e Jürgen Melzer.

Jesse Huta Galung e Stéphane Robert hanno sconfitto in finale Daniel Nestor e Nenad Zimonjić per 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (ritirati)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (primo turno)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)

 David Marrero /  Fernando Verdasco (primo turno)
<li> Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finale)

Qualificati

  Tejmuraz Gabašvili /  Michail Kukuškin (quarti di finale)

Lucky Loser

  Jesse Huta Galung /  Stéphane Robert (vincitori)

  Somdev Devvarman /  Ante Pavić (quarti di finale)

Wildcard

  Roberto Bautista Agut /  Albert Montañés (primo turno)

  Pablo Carreño Busta /  Albert Ramos (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie

  Jesse Huta Galung /  Stéphane Robert (ultimo turno, Lucky Loser)

  Somdev Devvarman /  Ante Pavić (ultimo turno, Lucky Loser)

Qualificati

  Tejmuraz Gabašvili /  Michail Kukuškin

Lucky Loser

  Jesse Huta Galung /  Stéphane Robert

  Somdev Devvarman /  Ante Pavić

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2014
ATP World Tour 2014